Медаль «Золотая звезда» — Медаль Национального Героя Азербайджана, особый знак отличия Национального Героя Азербайджана. Высшая степень отличия Азербайджанской Республики.

Утверждена президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем 25 марта 1992 года законом под номером № 201. Впервые этой медалью были награждены 23 человека в июне 1992 года.

Эта награда присуждается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, обеспечение безопасности мирного населения.

История 
Первоначально медаль имела форму позолоченного полумесяца, обращенного вправо, внутри которого располагалась восьмиконечная звезда с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне.

Оборотная сторона имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру выступающим тонким ободком. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: «Национальный Герой Азербайджана». В верхнем луче — номер медали, высотой в 1 мм. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной колодочкой, представляющей собой пятиугольную пластинку высотой 20 мм и шириной 26 мм, обрамленную по периметру ободком. Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя её часть обтянута муаровой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Азербайджанской Республики. Масса — 21,5 грамм.

Закон от 7 июля 1992 года гласил:
 3акон Азербайджанской Республики от 7 июля 1992 г. № 201
 «Об учреждении особого знака отличия Национального Героя Азербайджана»Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет:
 1. Учредить особый знак отличия Национального Героя Азербайджана-медаль «Полумесяц и Звезда».
 2. Утвердить изображение и описание медали «Полумесяц и Звезда» (прилагаются).
Президент Азербайджанской Республики Абульфаз Эльчибей.

После принятия изменений и дополнений согласно закону № 429 от 6 февраля 1998 года к прежнему закону в качестве знака награды «Национальный Герой Азербайджана» была выпущена медаль «Золотая звезда».

Описание 

Новая медаль «Золотая звезда» представляет собой золотую восьмиконечную звезду с гладкими двугранными лучами диаметром 31,5 мм, соединенную двумя ушками и кольцом с пятиугольной пластиной, обрамленной по периметру ободком 27×20 мм. Внутренняя часть пластины обтянута муаровой лентой, цвета которой соответствуют флагу Азербайджанской Республики (голубой, красный, зеленый). На реверсе медали в центре имеется надпись «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı». В верхнем луче выгравирован порядковый номер. Медаль носится на левой стороне груди выше других орденов и медалей.

См. также 
 Список Национальных Героев Азербайджана

Ссылки 
 25 марта — День учреждения высшего почетного звания «Национальный герой Азербайджана»
 Медали и ордена Азербайджана

Медали Азербайджана
З